Zagari steht für:
 ein Dorf in der Gemeinde Bouné in Niger, siehe Zagari Manga

Zagari ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Zagari (1913–1996), italienischer Politiker
 Saro Zagari (1821–1897), italienischer Bildhauer